Deux régiments du royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Custine » :

 Infanterie
 Le régiment de Custine

 Cavalerie
 Le régiment de Custine dragons

Homonymie d'unités militaires